Бушакі (від ) — це прізвище, яке може означати:

 Сіді Бушакі — Алжирський богослов
 Мустафа Ішак-Бушакі - Алжирський астрофізик
 Поема Сіді Бушакі — Вірш арабською мовою
 Шахнез Бушакі — Алжирський баскетболіст

Родини Бушакі